Рафаэль Надаль — победитель турнира. В финале испанец переиграл прошлогоднего чемпиона: швейцарца Роджера Федерера.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Джеймс Блейк (Второй раунд)
  Маркос Багдатис (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Поль-Анри Матьё (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Радек Штепанек ''(Третий раунд)

<ol start="17">
 Михаил Южный ''(Четвёртый раунд)
 Иво Карлович ''(Первый раунд)
 Николас Альмагро ''(Второй раунд)
 Ллейтон Хьюитт ''(Четвёртый раунд)
 Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд, отказ)
 Фернандо Вердаско ''(Четвёртый раунд)
 Томми Робредо ''(Второй раунд)
 Яркко Ниеминен ''(Второй раунд)
 Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
 Иван Любичич ''(Первый раунд)
 Николас Кифер ''(Третий раунд)
 Жиль Симон ''(Третий раунд)
 Андреас Сеппи ''(Третий раунд)
 Гаэль Монфис ''(Отказ из-за травмы плеча)
 Фелисиано Лопес ''(Четвертьфинал)
 Микаэль Льодра (Первый раунд, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые